Colonia la Libertad kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia la Libertad, Delstaten Mexiko, Atizapán, 
 Colonia la Libertad, Hidalgo, Ixmiquilpan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar